

Codici 
 XNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nouna (Burkina Faso)

Informatica 
 XNU  – kernel di macOS